Linda Vista ist der Name folgender Orte:

in Mexiko:
 Linda Vista (Michoacán) in Michoacán
 Linda Vista (Nayarit) in Nayarit
 Linda Vista (José Azueta) in Veracruz
 Linda Vista (Tlacotalpan) in Veracruz

in den Vereinigten Staaten:
 Linda Vista (Pasadena), Stadtteil von Pasadena
 Linda Vista (San Diego), Stadtteil von San Diego